Грин, Дэнни:
  (1903—1973) — британский актёр.
 Грин, Дэнни (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.
 Грин, Дэнни (род. 1973) — австралийский боксёр-профессионал.
 Грин, Дэнни (1933—1977) — американский гангстер ирландского происхождения.